Konftel - один из крупных мировых производителей аудио-оборудования для конференц-связи. Компания Konftel основана в 1988 г. Головной офис находится в Швеции.

В продуктовой линейке компании представлены конференц-телефоны, позволяющие организовывать конференц-связь как по проводным аналоговым линиям, так и при помощи беспроводных линий связи по протоколам DECT и Bluetooth.

Телефоны для конференц-связи Konftel разработаны с применением собственной запатентованной технологии OmniSound®, предназначенной для обеспечения высокой четкости при передаче и воспроизведении речи.

Основными потребителями конференц-телефонов Konftel является Европа.

Возможности конференц-телефонов Konftel
 поддержка различных способов подключения: аналоговая телефонная линия, ISDN линия, USB (к ПК), DECT, Bluetooth, IP сеть, мобильный телефон
 проведение аудио конференций сразу по нескольким каналам (например, аналоговая телефонная линия, ПК, мобильный телефон)
 подключение внешних микрофонов (проводных или беспроводных)
 зона охвата микрофона 360°
 радиус действия конференц-телефона до 30 кв.м. или до 70 кв.м. (при подключении внешних микрофонов)
 запись разговоров напрямую на карту памяти SD или на внешнее звукозаписывающее устройство (диктофон)
 подключение беспроводной телефонной гарнитуры
 управление с ПДУ (некоторые модели)

Конференц-телефоны Konftel: модельный ряд

Ссылки 
 Официальный сайт Konftel в России
 Видеоролики по конференц-телефонам Konftel
 Konftel демонстрирует лучшие продажи за последние 20 лет! / 21.05.2009
 Konftel 300 поддерживает аудиоконференции по разнотипным каналам / LAN, 22.02.2008
 Konftel выходит на российский рынок / Cnews.ru, 11.12.2007

Производители телекоммуникационного оборудования Швеции